Basso steht für:
 Basso (Benin), Arrondissement in der Kommune Kalalè, Département Borgou, Benin
 Basso (Neapel), Wohnmilieu in Neapel
 Basso (Fahrradhersteller), italienischer Fahrradhersteller
 Basso (Spaßbad), ehemaliges Schwimmbad mit angeschlossenem Freizeitpark in Bad Schmiedeberg

Basso ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Basso (* 1967), italienische Juristin und Politikerin (Lega), MdEP
 Andrea Basso (* 1993), italienischer Tennisspieler
 Benno Basso (* 1936), mittelfränkischer Unternehmer und Mitglied des bayerischen Senats
 Darío Basso (* 1966), spanischer Maler
 Gabriel Basso (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Giandomenico Basso (* 1973), italienischer Rallyefahrer
 Gianni Basso (1931–2009), italienischer Jazzmusiker
 Gino Basso (* 1914), italienischer Basketballspieler
 Giovanni Basso (Priester) (1552–1629), römisch-katholischer Theologe
 Girolamo Basso della Rovere (1434–1507), Kardinal der katholischen Kirche
 Godofredo Basso (1901–??), kubanischer Sportschütze
 Guido Basso (1937–2023), kanadischer Jazzmusiker und Filmkomponist
 Hamilton Basso (1904–1964), US-amerikanischer Romanautor und Journalist
 Ivan Basso (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Jean-Claude Basso (* 1949), französischer Autorennfahrer und Unternehmer

 Lelio Basso (1903–1978), italienischer Jurist, Publizist und Politiker
 Marino Basso (* 1945), italienischer Radrennfahrer
 Odile Renaud-Basso (* 1965), französische Finanzbeamtin, Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
 Paolo Basso (* 1966), Schweizer Sommelier
 Pier Luigi Basso (* 1997), italienischer Schachspieler
 Romina Basso, italienische Mezzosopranistin
 Vilson Basso (* 1960), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Imperatriz

Siehe auch:
 Baso
 Basso Island
 Bassow